Un sexenio es un periodo de seis años. Puede referirse a alguno de los siguientes artículos:

 al Sexenio Democrático, un periodo de la historia de España transcurrido desde el triunfo de la Revolución de 1868 hasta el pronunciamiento de diciembre de 1874;
 al Sexenio de Morella, una fiesta de esa localidad española;
 al Plan Sexenal de Lázaro Cárdenas, presidente mexicano.

Enlaces externos